Грили има више значења:
 Округ Грили (Канзас)
 Округ Грили (Небраска)
 Грили (Ајова)
 Грили (Канзас)
 Грили (Колорадо)